Fedor bezeichnet:
 Fedor (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Fedor (Vorname), männlicher Vorname
 den russischen Roboter Skybot F-850

Fedor ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolás Fedor (Miku; * 1985), venezolanischer Fußballspieler
 Matreya Fedor (* 1997), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Fjodor
 Feodor